Злы́днев — русская фамилия. Известные носители:

 Злыднев, Алексей Николаевич (род. 1980) — российский футболист.
 Злыднев, Василий Григорьевич (1919—1999) — Герой Советского Союза.

 Злыднева, Наталия Витальевна (род. 1952) — советский и российский искусствовед, литературовед, культуролог.